Mužská dvouhra ASB Classic 2018 probíhala v první polovině ledna 2018. Do singlové soutěže aucklandského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byla americká světová osmička Jack Sock, kterou ve druhém kole vyřadil Němec Peter Gojowczyk.

Vítězem se stal 29letý pátý nasazený Španěl Roberto Bautista Agut, jenž ve finále zdolal argentinskou turnajovou dvojku Juana Martína del Potra po třísetovém průběhu 6–1, 4–6 a 7–5. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour a druhý z ASB Classic, čímž prodloužil aucklandskou neporazitelnost na deset utkání. Bodový zisk zajistil Potrovi v jeho jubilejním třicátém finálovém duelu návrat do elitní světové desítky žebříčku ATP.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ASB Classic 2018